Kuusikko kan syfta på:

Kuusikko (ö i Norra Savolax)
Kuusikko (ö i Södra Karelen)
 Kuusikko –  en del av stadsdelen Fastböle i Vanda stad, se Sexan, Vanda stad